Famille von Specht

 August Specht
 Bruno Specht
 Friedrich Specht
 Georges Specht
 Günther Specht
 Joseph Anton Specht
 Léonard Specht
 Minna Specht (1879-1961), pédagogue et résistante allemande ;
 Paul Specht (1895-1954), chef d'orchestre de jazz américain ;
 Richard Specht
 Wilhelm Specht
Patronyme allemand